Le patronyme wallon Pira ou Piras est une déviation du patronyme Pierat.

Patronyme 

 Anne-Marie Pira (1955-), athlète belge ;
 Ingrid Pira (1958-), femme politique belge.

 Bernard Piras (1942-), homme politique français ;
 Serge Piras (1963-), joueur professionnel de hockey sur glace français.

Marques
Zedda Piras, marque italienne de liqueur de myrte.

Prénom
Pira est un pronom asiatique.
Exemple d'une personne portant le prénom Pira :
Pira Sudham (1942-), écrivain originaire de la région de l'Isan en Thaïlande .

Toponymie 
 Pira, commune espagnole, dans la province de Tarragone en Catalogne ;
 Pira, arrondissement de la commune de Bantè dans le département des Collines au Bénin.

Acronymie
PIRA désigne l'armée républicaine irlandaise provisoire.

Patronyme belge